Il cardinale (The Cardinal) – film del 1963 diretto da Otto Preminger
 Il cardinale – romanzo del 1950 di Henry Morton Robinson

Pagine correlate 
The Cardinal